

Населені пункти та їхні частини

 Южин — село в гміні Ясень Жарського повіту Любуського воєводства
 Южин — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Южин — частина села Зімна-Бжезьниця в гміні Неґославіце Жаґанського повіту Любуського воєводства

Примітки